Gurbanov ou Gourbanov (en azéri : Qurbanov ; en russe : Гурбанов) est un patronyme dérivé du prénom Gurban/Qurban, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Chikhali Gourbanov (1925-1967), écrivain, homme d'État et personnalité publique azerbaïdjanaise ; 
 Gurban Gurbanov (né en 1972), joueur puis entraîneur de football azerbaïdjanais ;
 Ilgar Gurbanov (né en 1982), footballeur azerbaïdjanais ;
 Mahmud Gurbanov (né en 1973), joueur puis entraîneur de football azerbaïdjanais ;
 Ramin Gurbanov (1974-), homme de loi azerbaïdjanais ;
  (né en 1980), footballeur azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri

ru:Гурбанов